Вильфред Дейм (; 21 июля 1923, Вена, Австрия) — австрийский психолог, психиатр, писатель и коллекционер произведений искусства. Сотрудник .

Биография 
Во время Второй мировой войны являлся членом католического движения Сопротивления.

В 1948 году защитил диссертацию по теме «Исследования бюджета для поддержания формы телефонных номеров» ().

В 1953 году был одним из участником Международного конгресса по парапсихологии, прошедшегов Утрехте.

В 1956 году в Вене создал институт политической психологии. Занимался изучением телепатии во сне, используя кусочки цветного картона.

В 1969 году совместно с  выступил с «Ходатайством о роспуске Австрийской армии».

Был президентом .

Дейм опубликовал большое количество книг посвящённых психологии и вере, но самой известной его работой является книга «Человек, который поставлял Гитлеру идеи. О религиозном заблуждении сектанта и расовой мании диктатора» () о том влиянии, которое оказал Ланц фон Либенфельс на Адольфа Гитлера. Хотя в настоящее время некоторые историки ставят эти утвеождения под сомнение.

Член

Сочинения

Монографии 
 Untersuchungen über die für dasde Behalten günstige Form von Telephonnummern. Dissertation. Wien 1948.
 Experimente mit der Seele. Naturwissenschaft für jedermann. Ulrich Moser, Graz 1949.
 Umwertung der Psychoanalyse. Herold, Wien 1951.
 Tiefenpsychologie und Erlösung. Herold, Wien 1954.
 Der Mann, der Hitler die Ideen gab. Jörg Lanz von Liebenfels. Isar, München 1958.
 Die kastenlose Gesellschaft. Manz, München 1960.
 Zur Strategie des Friedens. Europa, Wien, Köln, Stuttgart, Zürich 1962.
 mit ,  (Hrsg.): Kirche und Zukunft. Europa, Wien 1963.
 Christentum und Revolution, Manz, München, 1967
 Der Vatikan und der Osten, Europa Verlag, 1967
 Progressiver Katholizismus. Manz, München 1967.
 Analyse einer Illusion, Hinder & Deelmann, 1969
 Chinesen in Europa. Jugend und Volk, Wien 1973.
 Christianity, Judaism, and Revolution, Ungar, 1973
 . Grafik. Edition Roetzer, Eisenstadt 1978, ISBN 3-85374-041-3
 Franz Probst. Edition Roetzer, Eisenstadt 1979, ISBN 3-85374-052-9
 Meine Kunstabenteuer, Holzhausen, 1997
 Eine Kunst, die ans Ende will — Franz Probst, Karolinger, Wien, 2005
  (Hrsg.): Als Christ im mörderischen Krieg 1939—1945. Plattform, Perchtoldsdorf 2011, ISBN 3-9502672-8-X

Статьи 
 Psychologie des Untergrunds In: die Furche 46/1956
 Die kastenlose Gesellschaft — Besprechung von Peter Diem In: Academia 8/1960
 Die Nation — in österreichischer Sicht. In: Die österreichische Nation, Europaverlag, Wien, 1967, S.15-28
 Zu Österreichs bildender Kunst in der Zwischenkriegszeit. In: Das geistige Leben Wiens in der Zwischenkriegszeit, Österreichischer Bundesverlag, Wien, 1981

Примечания

Литература 
 Wilfried DAIM, Als Katholik im Dritten Reich. In: Gerald SCHEIDL (Hg.), Christlich motivierter Widerstand (Wien 1988) 41-52.
 Lanz von Liebenfels, in: Olzog-Buch 1989
 Erinnerungen an die Widerstandsbewegung. In: DÖW-Jb. 1995
 Wilfried Daims Kunstabenteuer in: Academia 2/2001
 Der Kunstsammler — in Trend 7/1978
 50 Jahre «Kastenlose Gesellschaft» — Essay von Peter Diem
 Peter Diem: Wilfried Daim. Querdenker zwischen Rot und Schwarz. Steinbauer, 2011. ISBN 978-3-902494-50-4

Ссылки 
 
 Wilfried Daim. In: Austria-Forum.
 Wilfried Daim. In: wien.gv.at.

Психологи Австрии
Психиатры Австрии
Писатели Австрии
Похороненные на кладбище Оттакринг